Георгий Сафаров: Сафаров, Георгий Иванович (1891—1942) — советский государственный и партийный деятель.
 Сафаров, Георгий Самуилович (1928—2003) — советский промышленный деятель, Заслуженный металлург Российской Федерации, лауреат Государственной премии СССР.